Újtelek (Ausztria), osztrák település
Újtelek (Magyarország), magyar település